Matúš Bero (né en 1995), footballeur international slovaque

Bero est un prénom notamment porté par :
 Bero (évêque de Turku) (1248 ou 1249–1258), un évêque finlandais catholique de Turku ;
 Bero Balk (1385–1412), un évêque finlandais catholique de Turku ;
 Bero (évêque de Lausanne) (932-947).

 Bero, un woreda (district) dans la région Éthiopie du Sud-ouest.

Bero peut également faire référence à:
 Bero, un genre de poissons marins ne contenant qu'une seule espèce connue : Bero elegans.